Arcet ist der Nachname von:
Jean Pierre Joseph d’Arcet (1777–1844), französischer Chemiker
Jean d’Arcet (1724–1801), französischer Chemiker